Jesso ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Jesso (* 1994), US-amerikanischer Sänger
 Tobias Jesso Jr. (* 1985), kanadischer Musiker und Songwriter